Howhannes Danieljan ist der Name folgender Personen:

* Howhannes Danieljan (Schachspieler) (1974–2016), armenischer Schachspieler 
 Howhannes Danieljan (Boxer) (* 1987), armenischer Boxer